Бігова́ ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Бігова вулиця — вулиця в Деснянському районі міста Києва, місцевість Куликове.
 Вулиця Бігова — вулиця в Личаківському районі міста Львів, у місцевісті Великі Кривчиці.

Вулиці в Україні